Hasta siempre peut faire référence à :
 Hasta siempre, une chanson de Carlos Puebla en hommage à Che Guevara,
 Hasta siempre, un cocktail,
 Hasta siempre, un collectif de rap,